Diporothecaceae är en familj av svampar. Diporothecaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diporothecaceae